

Codici 
 EKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Elkhart, Indiana (Stati Uniti)
 eki – codice ISO 639-3 della lingua eki

Mitologia 
 Eki o Eguzki – il Sole nella mitologia basca